Okręty US Navy o nazwie USS  "Garland":
Pierwszy  był barkiem, który został zwodowany w 1815 i był w służbie US Navy w latach 1861-1862
Drugi  był trałowcem typu Admirable, będącym w służbie w latach 1944-1946.

Garland